Leñadores puede referirse a:
Plural de leñador.
Los leñadores, cuadro de Francisco de Goya.
Leñadores de Durango, equipo de baloncesto mexicano.